Подвижный состав:
 Железнодорожный подвижной состав включает в себя локомотивы, грузовые вагоны, пассажирские вагоны локомотивной тяги, моторвагонный подвижной состав, а также различный специальный подвижной состав (единицей железнодорожного подвижного состава считается отдельный локомотив, вагон, моторвагон);
 Моторвагонный подвижной состав — общее название подвижного состава железных дорог, имеющего обмоторенные вагоны (к МВПС относятся железнодорожные электропоезда, дизельпоезда, автомотрисы, электропоезда метрополитена; принципиальным отличием МВПС от состава на локомотивной тяге является то, что в нём все или некоторые вагоны как оборудованы двигателями и предназначены для тяги, так и имеют салоны для перевозки пассажиров).